Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero.

Debido a su extensa cobertura geográfica, la música andina colombiana

Ejes de la música andina colombiana
El Ministerio de Cultura a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia identifica y agrupa las prácticas de la música folclórica de Colombia pertenecientes a la región andina en cuatro ejes.

Eje de Música Andina de la región Centro-Oriente  
 Ubicación: Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca.
 Formatos: conjunto de torbellino, conjunto carranguero, guabina, merengue andino, estudiantinas, tríos, entre otros.
 Géneros:  torbellino, guabina, bambuco, pasillo, danza, rumba criolla, rumba campesina, música carrangueran
.

Eje de Música Andina de la región Centro-Sur 
[[Archivo:Fiestas_de_San_Pedro_en_Neiva_08.JPG|thumb|300px|Bailando sanjuanero en las Fiestas de San Pedro, en

Eje de Música Andina de la región  Nor-Occidente 
 Ubicación: Quindío, Valle del Cauca , Antioquia, Risaralda y Caldas.
 Formatos:  conjuntos campesinos, estudiantinas, prácticas vocales, duetos y tríos vocales e instrumentales, conjuntos de  guasca,  carrilera, parranda, entre otros.
  Géneros: pasillo, bambuco, chotis, el guatín y otros tiene unos géneros musicales occidentes tienen mucho ritmo y su música es extranjera

Eje de Música Andina de la región Sur- Occidente 
 Ubicación: Cauca, Nariño y Occidente del Putumayo.
 Formatos:  conjunto campesino, bandas de flautas, conjunto andino sureño, cuerdas andinas.
 Géneros: son sureño, de sanjuanito, pasillo, bambuco tincú, huayno y otros.

Véase también 
 Festival de Música Andina Mono Núñez
 Carranga
 Región andina (Colombia)

Referencias 
 Biblioteca Nacional de amarillo azul y rojo colorado tengo el piojo 

 Ministerio de Cultura de Colombia
 Duque Franco,  L. Música andina occidental entre pasillos y bambucos. Plan nacional de música para la convivencia. Ministerio de Cultura República de Colombia.

Enlaces externos 
 Biblioteca Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura
 Plan Nacional de Música para la Convivencia

Géneros de la música tradicional de Colombia
Música andina